Arizona kan avse:
 Arizona – en delstat i USA

Fartyg 
 – sjösatt 1859 och tjänstgjorde i amerikanska inbördeskriget
 – en ångfregatt sjösatt 1865 
 – ett Pennsylvania-klass slagskepp som japanska bombplan sänkte i attacken mot Pearl Harbor den 7 december 1941
 USS Arizona Memorial
 – en planerad kärnreaktordriven ubåt i Virginia-klass

Företag och organisationer 
 Arizona Beverage Company – tillverkare av te i USA, Storbritannien, Kanada och Mexiko
 Arizona Chemical – producent av specialhartser och råtallolje-baserade kemikalier
 Arizona Rangers – polisorganisation i staten Arizona

Geografi

Argentina 

 Arizona (ort i Argentina), San Luis,

Brasilien 

 Orizona (ort), Goiás,

Honduras 

 Arizona (kommun), Atlántida, 
 Arizona (ort i Honduras, Atlántida, lat 15,63, long -87,32),

USA 

 Arizona, delstat, 
 Arizona City, Arizona, i USA

Kultur

Film 
 Arizona (film, 1918) – stumfilm från producerad av Douglas Fairbanks Pictures i regi av Albert Parker
 Arizona (film, 1931) – film producerad av Columbia Pictures Corporation med John Wayne
 Arizona – amerikansk långfilm från 1940 i regi av Wesley Ruggles, se Skarpskytten i Arizona
 Arizona (film, 2018) – amerikansk film fån 2018 iu regi av Jonathan Watson

Litteratur 
 Arizona (bokserie) – bokserie som kom ut 1970 på Wennerbergs förlag med blandade författare

Musik 
 Arizona (musikgrupp) – dansmusikgrupp
 "Arizona" (låt av Kenny Young) – hitlåt av Mark Lindsay från 1970
 "Arizona" (låt av Kings of Leon) – sista spåret på Kings of Leon's tredje album Because of the Times
 "Arizona" (låt av Scorpions) – låt av Scorpions från albumet Blackout från 1982
 "By The Time I Get To Arizona" – låt av hiphopbandet Public Enemy

Naturvetenskap 
 Arizona (djur) – ett släkte ormar
 793 Arizona – asteroid i huvudbältet

Sport 
 Arizona League – en basebolliga
 Arizona Cardinals – ett amerikanskt fotbollslag
 Arizona Diamondbacks – ett basebollag
 Arizona Sundogs – ett ishockeylag

Universitet och college 
University of Arizona
 "Arizona" betyder också skolans atletiska program, Arizona Wildcats.
Arizona State University
Northern Arizona University